Studenec est un toponyme qui peut désigner :

Studenec, une commune du district de Levoča, dans la région de Prešov ;
 Banský Studenec, une commune du district de Banská Štiavnica, dans la région de Banská Bystrica.

Studenec, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Studenec, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie